Ancora (motorfiets), historisch motorfietsmerk
 Ancora (geslacht), geslacht van microscopische dieren
 Ancora (Nederlandse groep), aloude shantyliederen in een modern jasje